Czartoryski či Czartoryska je příjmení osobností z knížecího rodu Czartoryských:

 Izabela Czartoryska (1746–1835) – polská aristokratka, žena Adama Kazimierze Czartoryského
 Maria Anna Czartoryska (1768–1854) – polská aristokratka a spisovatelka, dcera Izabely a Adama Kazimierze Czartoryského
 Adam Jerzy Czartoryski (1770–1861) – polský kníže, syn Izabely a Adama Kazimierze Czartoryského
 Adam Kazimierz Czartoryski (1734–1823) – polský šlechtic, manžel Izabely Czartoryské
 Arkadiusz Czartoryski (* 1966) – polský politik
 August Czartoryski (1858–1893) – polský římskokatolický kněz urozeného původu, narozený v Paříži, člen Salesiánů Dona Bosca
 August Aleksander Czartoryski (1697–1782) – polský šlechtic
 Jerzy Konstanty Czartoryski (1828–1912) – rakouský šlechtic a politik polské národnosti, bratr Konstantyho Czartoryského
 Kazimierz Florian Czartoryski (1620–1674) – polský římskokatolický duchovní
 Konstanty Czartoryski (1822–1891) – rakouský politik, bratr Jerzyho Konstantyho Czartoryského
 Michał Jan Czartoryski (1897–1944) – polský řeholník dominikánského řádu

Polská příjmení